Wendy Simms (wielrenner), Canadees veldrijdster en mountainbikester
Wendy Simms (CSI), personage uit een Amerikaanse televisieserie